Акшин Али Саттар оглы Бабаев (, 23 ноября 1936 года — 10 июня 2020 года) — азербайджанский и советский , сценарист, . Общественно-политический деятель, , . Автор более 30 книг, часть из которых переведена на русский, турецкий и немецкий язык.

Биография 
Родился 23 ноября 1936 года в городе Баку. Литературный дебют состоялся в 1958 году, когда в альманахе «Свет Октября» был опубликован первый рассказ Акшина Бабаева. Первая книга называлась «Манящие горизонты», это был сборник повестей и рассказов. По собственному признанию:

Акшин Бабаев имел приятельские отношения с Юсифом Самедоглы, Альфи Касумовым, Зиёй Буньятовым и другими известными писателями Азербайджана.

Примечания

Ссылки 
 «Mən yalnız jurnalistəm» — Aqşin Babayev 
 Aqşin Babayev 
 Dirilər — Aqşin Babayev 
 Aqşin Babayev: “Nazim Hikmətdən söz açmaq mənim üçün həmişə bəxtiyarlıqdır” 
 
 “Aqşin Babayev-80” 
 Aqşin Babayev: Nazim Hikmət vəfat etdikdən  sonra dörd il elmi işimi müdafiə etmədim 
 Официальный сайт

Литература 
  
Азербайджанские поэты